Це́рковь Свято́го Карапе́та — храм Армянской апостольской церкви, посвящённый святому покровителю армян Карапету (после принятия армянами христианства традиционно отождествляемому с Иоанном Крестителем).

Известные церкви Святого Карапета:
 Церковь Святого Карапета (Абадан), Иран
 Церковь Святого Карапета (Алма-Ата)
 Церковь Святого Карапета (Гандзани)
 Церковь Святого Карапета (Екатеринбург)
 Церковь Святого Карапета (Ростов-на-Дону)
 Церковь Святого Карапета (Тбилиси)

 Церковь Святого Карапета (Иордания)